Жорж () — французская фамилия и имя:

Фамилия 
 Жорж, Василий Яковлевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 7694; 1 января 1847.
 Жорж, Жак (1916—2004) — французский футбольный функционер.
 Жорж, Константин Иванович — Георгиевский кавалер; лейтенант; № 1901; 26 ноября 1807.
 Жорж, Лора (род. 1984) — французская футболистка, защитница и капитан футбольного клуба «Олимпик».
 Жорж, Маргарита Жозефина (1786—1867) — французская актриса.
 Жорж, Пьер (больше известный как полковник Фабьен; 1919—1944) — активный участник французского движения Сопротивления, коммунист, интербригадовец.
 Жорж, Себастиан — «компонист и клавирмейстер» конца XVIII века в Санкт-Петербурге.

Имя 
Производное от Георгий:
 Жорж Кадудаль, обычно упоминаемый просто как Жорж (1769—1804) — один из вождей шуанов во время Французской революции.
 Жорж Санд — (, настоящее имя Amandine Aurore Lucile Dupin — Амандина Аврора Люсиль Дюпен; 1804—1876) — французская писательница.
 Жорж Милославский — литературный и киноперсонаж.

Другое 
 «Жорж» — российская кинопремия.

См. также